Ла-Кувертуара́д (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Нан. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12082.

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 155 км восточнее Тулузы, в 80 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 179 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 115 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 85 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 85 активных работали 80 человек (46 мужчин и 34 женщины), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 30 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины крепостной стены (XII век). Памятник истории с 1895 года
 Дом священника (XII век). Памятник истории с 1945 года
 Дом XVI века. Памятник истории с 1934 года
 Церковь и бывшее кладбище (XV век). Памятник истории с 1945 года
 Донжон и руины замка (XII век). Памятник истории с 1945 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон